Напа има више значења:
 Напа
 Округ Напа (Калифорнија)
 Напа (Калифорнија)